Õunpuu est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
Kethy Õunpuu (né en 1987), joueur estonien de football
Veiko Õunpuu (né en 1972), réalisateur et scénariste estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien